de Vos kan som auktorsförkortning betyda:

 Cornelis de Vos
 Rob de Vos

Robotskapade auktorsförkortningar